Boulevard of Broken Dreams steht für:

 Boulevard of Broken Dreams (Film), australischer Spielfilm aus dem Jahr 1988
 einen Grammy-prämierten Song der US-Rockband Green Day aus dem Jahr 2004, siehe American Idiot #Boulevard of Broken Dreams
 Boulevard of Broken Dreams II, ein von Nighthawks inspiriertes Gemälde des austro-amerikanischen Künstlers Gottfried Helnwein (1984) und Namensgeber für den Green Day-Song